Torre civica (Forli)
Torre civica (Aquila)  
Torre civica (Città di Castello)  
Torre civica (Dogliani)  
Torre civica (Melzo)  
Torre civica (Lajatico)  
Torre civica (Popoli)